Kuisl ist der Familienname folgender Personen:
 Jakob Kuisl (1612–1695), deutscher Henker in Schongau
 Josef Kuisl (1884–1969), deutscher Portrait- und Landschaftsmaler 

Siehe auch:
 Kuisle